Meskill ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Joseph Meskill (1928–2007), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Meskill (Texas)
 Meskill (Washington)